

Mitologia 
 Ion – w mitologii greckiej syn Apollina i Kreuzy, eponim

Sztuka

Literatura 
 Ion – dialog Platona
 Ion – tragedia Eurypidesa
 Ion  – tragedia Sofoklesa

Zobacz też

Osoby

Pisarze i poeci 
 Ion Călugăru – rumuński prozaik, dramaturg, publicysta i tłumacz
 Ion Creangă pisarz literatury dziecięcej
 Ion Druţă – mołdawski prozaik, dramaturg, eseista i publicysta
 Ion Luca Caragiale – rumuński dramaturg i autor nowel
 Ion Minulescu – rumuński awangardowy poeta
 Ion z Chios – grecki dramatopisarz, poeta i filozof

Politycy 
 Ion Antonescu – rumuński polityk, marszałek
 Ion Brătianu – jedna z głównych postaci rumuńskiej sceny politycznej w XIX wieku
 Ion Bujoiu (Ioan Bujoiu) – rumuński działacz gospodarczy
 Ion Dragalina – generał armii rumuńskiej
 Ion Emanuel Florescu – rumuński generał
 Ion Ghica – rumuński rewolucjonista, dyplomata
 Ion Heliade-Rădulescu – rumuński polityk, filolog, poeta, prozaik i tłumacz
 Ion Iliescu – rumuński polityk
 Ion Mihalache – rumuński polityk
 Ion Moţa – rumuński działacz
 Ion Pacepa – dwugwiazdkowy generał, najwyższy urzędnik z Rumunii
 Ion Popescu – ukraiński filolog, działacz społeczny i polityk
 Ion Sturza – mołdawski polityk

Sportowcy 
 Ion Adrian Zare – rumuński piłkarz
 Ion Albert – rumuński gimnastyk
 Ion Alexe – rumuński bokser
 Ion Ansotegi – piłkarz hiszpański
 Ion Bǎlǎnel – rumuński szachista
 Ion Bogdan – rumuński piłkarz
 Ion Caras – mołdawski piłkarz
 Ion David – rumuński lekkoatleta
 Ion Gîrleşteanu – rumuński rugbysta
 Ion Haidu – rumuński lekkoatleta
 Ion Horvath – rumuński zapaśnik
 Ion Lăpuşneanu – rumuński piłkarz i trener
 Ion Luchianov – mołdawski lekkoatleta
 Ion Monea – rumuński bokser
 Ion Panţuru – rumuński bobsleista
 Ion Rudeanu – rumuński szermierz
 Ion Timofte – piłkarz rumuński
 Ion Vélez – hiszpański piłkarz narodowości baskijskiej
 Ion Vlădoiu – piłkarz rumuński
 Ion Zangor – rumuński bobsleista
 Ion Zlătaru – rumuński pięściarz

Pozostałe 
 Ion Barbu – rumuński matematyk i poeta
 Ion Dumitrescu-Borşa – rumuński duchowny
 Ion Gavăţ (Iulian P. Gavăţ) – geofizyk rumuński
 Ion Gheorghe Maurer – rumuński prawnik i działacz
 Ion Grămadă – rumuński dziennikarz, pisarz
 Ion Ivanovici – rumuński kompozytor
 Ion Neculce – mołdawski kronikarz
 Ion Overman – amerykańska aktorka
 Ion T. Niculescu – rumuński lekarz
 Ion Rimaru – rumuński seryjny morderca
 Ion Voicu – rumuński skrzypek
 Greg Ion – kanadyjski piłkarz

Inne 
 Ion Storm – amerykański producent gier komputerowych
 NVidia ION – nazwa platformy firmy NVidia
 Saturn ION – samochód kompaktowy sprzedawany przez General Motors
 I-O-N – jednotomowa manga Ariny Tanemury